Myllysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Myllysaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 62,03, long 24,96),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä, lat 61,88, long 25,39), 
 Myllysaari (ö i Egentliga Finland), Salo,  (8 ha)
 Myllysaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby,  (0 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,19, long 25,38), 
 Myllysaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,58, long 26,78),  (1 ha)
 Ahosaari och Myllysaari,  (5 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,09, long 25,84),  (6 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,28, long 26,57),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,51, long 28,44), 
 Myllysaari (ö i Lappland, Östra Lappland),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,62, long 29,19), 
 Myllysaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,42, long 27,84),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,54, long 27,94), 
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Brahestad),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg, lat 65,44, long 25,90), 
 Myllysaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (6 ha)
 Myllysaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (0 ha)
 Myllysaari (ö i Saarijärvi, Kallinjärvi),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Lappland, Tornedalen),  (2 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 64,96, long 26,82), 
 Myllysaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,45, long 26,72),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,16, long 27,88),  (0 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,72, long 27,37),  (2 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (0 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (7 ha)
 Myllysaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,30, long 26,20),  (4 ha)
 Myllysaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,00, long 25,62),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,71, long 28,61), 
 Myllysaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,34, long 23,47),  (0 ha)
 Myllysaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,10, long 29,63), 
 Myllysaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg, lat 64,98, long 25,90), 
 Myllysaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,93, long 26,86),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Södra Österbotten), Seinäjoki, 
 Myllysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,85, long 29,28),  (0 ha)
 Lehtosaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,07, long 28,52),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (1 ha)
 Myllysaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,70, long 24,30),  (8 ha)
 Myllysaari (ö i Viitasaari, Kärnänkoski),  (0 ha)
 Myllysaari (ö i Viitasaari, Suovanlahti),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar